Gamping (Sleman), een district in Indonesië
 Gamping (Campur Darat), een plaats in Indonesië
 Gamping (Suruh), een plaats in Indonesië